La Cucaracha (spanisch für „die Küchenschabe“) bezeichnet:

 La Cucaracha, mexikanisches Revolutionslied
 La Cucaracha (Kurzfilm), US-amerikanischer Musik-Kurzfilm von Lloyd Corrigan aus dem Jahr 1934
 La Cucaracha, deutscher Titel Sturm über Mexiko, mexikanischer Spielfilm von Ismael Rodríguez aus dem Jahr 1959
 La Cucaracha, deutscher Titel La Cucaracha – Spiel ohne Regeln, US-amerikanischer Spielfilm von Jack Perez aus dem Jahr 1998
 La Cucaracha (Album), Musikalbum der Band Ween aus dem Jahr 2007
 La Cucaracha (Comic), Comic von Lalo Alcaraz, seit 2002 in diversen Zeitungen veröffentlicht
 Name einer italienischen Jagdflugzeug-Staffel im Spanischen Bürgerkrieg, siehe Corpo Truppe Volontarie#Aviazione Legionaria